Saint-Arroman (Gers)
 Saint-Arroman (Hautes-Pyrénées)